Goianá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goiânia, delstatshuvudstad, Goiás, 
 Goianá (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar